Morro dos Tres Irmaos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Morro dos Trés Irmãos, kulle, Piauí, Jaicós, 
 Morro dos Três Irmãos (berg), Sergipe, Itaporanga d'Ajuda, 
 Morro dos Três Irmãos (kulle), Paraná, Guaraqueçaba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar